Laken steht für:

 Bettlaken, eine Auflage für Matratzen, siehe Bettwäsche
 Laken (Einheit), ein Längenmaß im Tuchhandel
 Laeken/Laken, Stadtteil von Brüssel
 Laken (Volk), kaukasische Ethnie

Siehe auch:

 Laaken
 Lake